Ludwik Michalski – polsko-szwajcarski inżynier i przedsiębiorca, uczestnik Powstania Styczniowego
 Ludwik Michalski – specjalista w dziedzinie elektrotermii, profesor Politechniki Łódzkiej